Loen ist 

 Loen (Stryn), Dorf in der Gemeinde Stryn in Norwegen

Loen der Familienname folgender Personen:
 Alfred Van Loen (1924–1993), deutschstämmiger US-amerikanischer Künstler
 August von Loën, auch August Friedrich Oger von Loen (1827–1887), deutscher Schriftsteller
 Cornelis Hendricksz Loen (1481–1547), Amsterdamer Regent 
 Johann Bernhard von Loen (1700–1766), königlich preußischer Generalmajor
 Johann Michael von Loën, (1694–1776), deutscher Schriftsteller und Staatsmann
 John van Loen (* 1965), niederländischer Fußballspieler
 Leopold von Loën (1817–1895), königlich preußischer General der Infanterie
 Sjur Loen, norwegischer Curler
 Youri Loen (* 1991), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Loën
 Boelens Loen